

Toponymie 
Curti est le nom d'une commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie en Italie.

Patronymes 

 Pietro Curti, noble français du Haut Moyen Âge
 Camillo Curti, jurisconsulte de la fin du 
 Guglielmo Curti (?-1361), abbé d'un monastère cistercien
 Girolamo Curti (Bologne, 1576 - 1632) peintre italien baroque de l'école bolonaise, spécialiste de la quadratura
 Pier Ambrogio Curti (1819-1899), écrivain milanais
 Franz Curti (1854-1898), compositeur suisse, fils d'Anton Curti, chanteur créateur d'opéras de Wagner
 Jean-Marie Curti, chef d'orchestre et compositeur suisse.
 Dominik Curti (né en 1958), artiste peintre suisse.
 Nives Curti (née en 1969), athlète italienne.
L'orthographe du nom s'est modifié plusieurs fois, nous trouvons des Curtis, Curtie ou encore Curty à Fribourg en Suisse:
 Olivier Curty (1972-), personnalité politique suisse.

Héraldique
La famille Curti (ou Corti) est une famille patricienne de la République de Venise, originaire de Milan où elle jouissait du titre de baron. Les armes des Curti sont coupées : au premier, parti d'argent à un monstre à deux têtes d'azur et de gueules, avec une Tour maçonnée d'argent et surmontée d'une Aigle éployée de sable ; au second, barré de gueules et d'argent de six pièces. Le tout sous un chef d'empire.

Notes et références

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien